Тутагуал:

 Тутагуал ап Кинуит (умер в начале VI века) — сын Кинуита, короля Альт Клуита.
 Тутагуал ап Клинох (VI век) — сын Клиноха Альт Клуитского.